Live Session! – album di Cannonball Adderley del 1964
Live Session (iTunes Exclusive) – EP dei Death from Above 1979 del 2005
 Live Session (iTunes Exclusive EP) – EP di Imogen Heap del 2005
Live Session (iTunes Exclusive) – EP di Nelly Furtado del 2006
Live Session (iTunes Exclusive) – EP dei Panic at the Disco del 2006
Live Session (iTunes Exclusive) – EP dei Papa Roach del 2007
Live Session (Amazon Exclusive) – EP di Luca Carboni del 2014.